Барбадильо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 36,10 км². Население — 467 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки